Антино́й может означать:
 Антиной (около 110 — 130) — греческий юноша, любовник римского императора Адриана, обожествленный после смерти. Это имя носят:
 Антиной — античное созвездие, названное в честь этого юноши; ныне отменено.
 Известные скульптуры Антиноя:
 Антиной Фарнезский — древнеримская мраморная статуя из галереи Карраччи при палаццо Фарнезе.
 Антиной (Гермес) Капитолийский — найдена на вилле Адриана в Тиволи.
 Гермес (Антиной) Бельведерский — один из шедевров ватиканского Бельведера (музей Пия-Климента)
 Антиной Дельфийский — скульптура в Национальном археологическом музее Дельф
 Антиной Мондрагонский — один из шедевров Лувра
 Антиной Браски — один из шедевров музея Пия-Климента
 Бюст Антиноя (Эрмитаж)
 Бюст Антиноя-Диониса (Эрмитаж)
 Бюст Антиноя-Меркурия (Эрмитаж)
 Антиной — персонаж «Одиссеи», сын Евпейта (Евпифа). Это имя носят:
 (1863) Антиной — околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
 Антиной (см. Список детей Приама) — персонаж древнегреческой мифологии, сын троянского царя Приама.